Djampa est un prénom tibétain signifiant "gentil, amical, bienveillant". C'est également le nom tibétain d'un Bodhisattva mieux connu sous sa forme sanskrite qui est "Maitreya".

 Dans l'hindouisme, le Djampa est une cérémonie expiatoire consistant à se jeter sur des matelas garnis d'instruments aigus et tranchants. Le but essentiel de cette cérémonie est qu'il y ait beaucoup de sang répandu.

 Djampa, en arménien, signifie le chemin, la voie. On retrouve ce mot dans le nom de l'art martial arménien, le "Hay Djampa" (La voie arménienne). Les Arméniens, en effet, se nomment eux-mêmes, Hay (Հայ, pluriel : Հայեր, Hayer). Ce nom est en lien avec le nom du fondateur mythique du peuple arménien, Haïk.

 Djampa est le nom d'une ville du Cameroun, située dans le département Mbam-et-Kim de la province du Centre. 

 Le Djampa est un vêtement pour homme en tissu de pagne, composé d'une très ample tunique, d'un pantalon bouffant et éventuellement d'un boubou.

Prénom tibétain